Central Valley (New York) ;
 Central Valley (Utah) ;

Voir aussi 

 Vallée Centrale

Homonymie de localités aux États-Unis